Маркуссен () — датская и норвежская фамилия. Известные носители:
 Маркуссен, Йёрген (род. 1950) —  датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Маркуссен, Микаэль (род. 1955) — датский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, чемпион мира на треке.